Bahr est un nom arabe, signifiant « rivière » ou « mer », qui décrit ou est présent dans :

Hydronyme 
 Bahr el-Abiad, le Nil Blanc, qui, avec le Nil Bleu constitue le Nil ;
 Bahr el-Arab (Bahr al-Arab en anglais, en arabe بحر العرب), rivière du Soudan ;
 Bahr el-Azrak, ou Bahr el-Azraq, le Nil Bleu, qui, avec le Nil Blanc constitue le Nil ;
 Bahr el-Ghazal, la rivière du Soudan, affluent du Nil Blanc ;
 Bahr el-Ghazal, rivière du Tchad qui s'écoulait sud-ouest / nord-est du lac Tchad vers la dépression du Borkou dans le Korou, le Kiri qui, au-delà de l'erg du Djourab, forment, au pied de la falaise de l'Angamma, les Bas Pays du Tchad ou dépression du Bodélé (terme nom usité localement) ;
 Bahr el-Ghazal, la région du Soudan, qui comprend quatre des 26 États du Soudan, ou wilayat ;
 Bahr el-Jabal,une section du Nil qui traverse du sud au nord le territoire de la république du Soudan du Sud ;

Toponyme

Bahr el-Ahmar, mer Rouge, la mer bordant notamment l'Égypte, l'Arabie saoudite, débouchant en Méditerranée par le canal de Suez, et en océan Indien par le détroit de Bab-el-Mandeb et le golfe d'Aden ;
 Bahr el-Ahmar (Mer Rouge) البحر الأحمر, une subdivision de l'Égypte, au bord de la mer Rouge ;

Bab el-Bahr, l'une des trois portes permettant l'accès à Tripoli, en Libye ;

Bahr, localité néerlandaise de la commune de Zevenaar, dans le Gueldre.

Divers 
 Bahr el-Zulumat (Bahr al-Zulumat), la mer des Ténèbres, nom médiéval de l'océan Atlantique ;
 Dar el-Bahr, fort portugais à Safi, au Maroc.
 , style d'écriture des vers de la poésie arabe.

Patronyme 

 Charles Bahr (2002-) ,eentrepreneur et manager allemand ;
 Daniel Bahr (né en 1976), homme politique allemand ;
 Edith-Jane Bahr (née en 1926), auteure de roman policier américaine ;
 Egon Bahr (1922-2015), homme politique allemand ;
 Johann Karl Bähr (1801-1869), peintre allemand ;
 Hermann Bahr (1863-1934), écrivain autrichien ;
 Margaretha von Bahr (1921-2016), danseuse et chorégraphe finlandaise ;
 Niki Lindroth von Bahr (1984-), réalisatrice suédoise ;
 Rüdiger Bahr (né en 1939), réalisateur, metteur en scène, comédien de théâtre et acteur de doublage allemand ;
 Walter Bahr (1927-2018), footballeur américain.

Voir aussi